Can Costella (Arenys de Munt), casa a Arenys de Munt (Maresme)
 Can Costella, jaciment arqueològic a Sant Quintí de Mediona (Anoia)